|-
| 85401 - || || 9 d'octubre, 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 85402 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 85403 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85404 - || || 10 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85405 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85406 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85407 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85408 - || || 3 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85409 - || || 17 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85410 - || || 29 d'octubre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85411 - || || 3 de novembre, 1996 || Linz || Linz
|-
| 85412 - || || 4 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85413 - || || 4 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85414 - || || 6 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85415 - || || 3 de novembre, 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 85416 - || || 4 de desembre, 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 85417 - || || 1 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85418 - || || 9 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85419 - || || 4 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85420 - || || 4 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85421 - || || 15 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85422 - || || 13 de desembre, 1996 || Saji || Saji
|-
| 85423 - || || 14 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85424 - || || 4 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85425 - || || 3 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85426 - || || 10 de gener, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 85427 - || || 11 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85428 - || || 14 de gener, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 85429 - || || 15 de gener, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 85430 - || || 31 de gener, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 85431 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85432 - || || 4 de febrer, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85433 - || || 13 de febrer, 1997 || Sormano || M. Cavagna, A. Testa
|-
| 85434 - || || 9 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85435 - || || 2 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85436 - || || 5 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85437 - || || 11 de març, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85438 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85439 - || || 13 de març, 1997 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 85440 - || || 12 de març, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85441 - || || 31 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85442 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85443 - || || 7 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85444 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85445 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85446 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85447 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85448 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85449 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85450 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85451 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85452 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85453 - || || 12 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85454 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85455 - || 1997 HJ || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85456 - || 1997 HW || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85457 - || || 29 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85458 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85459 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85460 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85461 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85462 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85463 - || || 1 de maig, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 85464 - || || 3 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85465 - || || 11 de maig, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85466 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85467 - || || 31 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85468 - || || 1 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85469 - || || 5 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85470 - || || 5 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85471 Maryam || || 4 de juny, 1997 || Needville || Needville
|-
| 85472 - || || 9 de juny, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85473 - || || 12 de juny, 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| 85474 - || || 8 de juny, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85475 - || || 8 de juny, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85476 - || 1997 MY || 26 de juny, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85477 - || || 28 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85478 - || || 29 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 85479 - || || 9 de juliol, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 85480 - || || 9 de juliol, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85481 - || || 27 de juliol, 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 85482 - || || 7 d'agost, 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 85483 - || || 30 d'agost, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 85484 - || || 30 d'agost, 1997 || Ondřejov || P. Pravec, D. Tuma
|-
| 85485 - || || 4 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 85486 - || || 6 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 85487 - || || 19 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85488 - || || 23 de setembre, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 85489 - || || 19 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85490 - || || 28 de setembre, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 85491 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85492 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85493 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85494 - || 1997 TS || 4 d'octubre, 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 85495 - || || 2 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 85496 - || || 2 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 85497 - || || 7 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85498 - || || 2 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85499 - || || 3 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85500 - || || 3 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
5